Noorderpark (Assen)
 Noorderpark (Amsterdam)
 Noorderpark (Haarlem)
 Noorderpark (metrostation)
 Noorderpark (Utrecht)
 Wilhelminapark (Tilburg), in de Tweede Wereldoorlog aangeduid als Noorderpark